Krömker ist der Familienname folgender Personen:

 Karsten Krömker (* 1971/72), deutscher American-Football-Spieler
 Marcel Krömker (* 1981), deutscher Jazzmusiker
 Yvonne Rüger-Krömker (* 1976), deutsche Triathletin